Силва Соуза () — фамилия.
 Силва Соуза, Алан да (род. 1987) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Эрготелис».
 Силва Соуза, Леонардо да (род. 1992) — бразильский футболист, полузащитник махачкалинского «Анжи».